Mosset steht für:

 Mosset, eine französische Gemeinde im Département Pyrénées-Orientales

Mosset ist der Familienname folgender Personen:

 Marcelo Mosset (* 1981), argentinischer Fußballspieler
 Olivier Mosset (* 1944), schweizerischer Maler